Оукдејл има више значења:
 Оукдејл (Њујорк)
 Оукдејл (Калифорнија)
 Оукдејл (Висконсин)
 Оукдејл (Илиноис)
 Оукдејл (Луизијана)
 Оукдејл (Минесота)
 Оукдејл (Небраска)
 Оукдејл (Пенсилванија)
 Оукдејл (Тенеси)